Daniel Morar – magistrato e giudice rumeno
 Vlad Morar – calciatore rumeno